The Hellacopters — рок-группа из Швеции, сформированная в 1994 году, барабанщиком дэт-метал-группы Entombed Нике Андерссоном. Джефф Гинсберг, обозреватель сайта Allmusic, находит сходство The Hellacopters с группами 1960-х (MC5, Stooges), 1970-х (, Radio Birdman) и 1980-х (The Celibate Rifles).

К себе в помощники Нике Андерссон взял гитариста Backyard Babies Андерса "Дрегена" Свенссона, басиста Кенни и бывшего ударника Sewer grooves Роберта Эрикссона, а за собой оставил место у микрофона. Спустя два года появился дебютный альбом Supershitty To The Max (1996), занявший в шведских чартах 39-ю позицию и получивший шведский Грэмми. Следующий альбом Payin' The Dues (1997) поднялся уже до 19-й строчки и Нике решил всерьез сосредоточиться на своей новой группе, покинув Entombed. В том же году группе повезло разделить сцену с их кумирами Kiss, когда те гастролировали в Скандинавии.

Добившись некоторой известности в Европе и Австралии, группа подписала контракт с лейблом Sub Pop, что демонстрирует их ориентированность на американский музыкальный рынок. Они исполняли рок — быстрый, тяжёлый и чрезмерно громкий, — что привело к их сотрудничеству со , вместе с которым они много раз выступали и записали сингл, а также с группой The Dictators, с которыми совершили несколько европейских туров.

Успех настиг группу в 2000 году, когда вышел альбом High visibility. Диск стал самым продаваемым релизом за все время существования группы, и получил на родине золотой статус, будучи изданным там на крупном лейбле, в то время, как в США, он появился лишь через год, на небольшом инди-лейбле. Universal решил выпустить очередной альбом группы, By the Grace of God (2002), по обе стороны океана. Далее, для облегчения жизни фанатам, были изданы сборники редких записей Cream Of The Crap Vol. 1 (2002) и Cream Of The Crap Vol. 2 (2004). Несмотря на то, что релиз 2005 года содержал старомодный рок-н-ролл, он был назван Rock & Roll Is Dead (). После издания последнего альбома Head Off (2008) группа была дружественно расформирована, для участия членов группы в других проектах.

Участники группы

Дискография

Студийные альбомы
 1996 - Supershitty to the Max!
 1997 - Payin' the Dues
 1999 - Grande Rock
 2000 - High Visibility
 2002 - By the Grace of God
 2005 - Rock & Roll Is Dead
 2008 - Head Off
 2022 - Eyes of Oblivion

Сборники
 2002 - Cream of the Crap Vol. 1
 2004 - Cream of the Crap Vol. 2
 2006 - Air Raid Serenades

Видеоклипы
 "(Gotta Get Some Action) Now!"  (1996)
 "Soul Seller" (1997)
 "Toys And Flavours" (2000)
 "Hopeless Case Of A Kid In Denial" (2000)
 "No Song Unheard"  (2001)
 "Carry Me Home" (2002)
 "By The Grace Of God" (2002)
 "Everything's on T.V." (2005)
 "I'm In The Band" (2005)
 "Bring it on home" (2006)
 "The Same Lame Story" (2007)
 "In The Sign of the Octopus" (2008)
 "Darling Darling" (2008)

Награды и номинации
Swedish Grammys

|-
|rowspan="1" | 1996 || Supershitty to the Max! || Best Hard Rock || 
|-
|rowspan="1" | 2006 || Rock & Roll Is Dead || Best Rock Group of the Year || 
|-
|rowspan="2" | 2009 ||rowspan="2"| Head Off || Best Hard Rock || 
|-
| Best Live Act || 
|-

P3 Guld

|-
|rowspan="2" | 2005 ||rowspan="2" | Rock & Roll Is Dead || Best Rock Album of the Year || 
|-
| Live Act of the Year || 
|-
|rowspan="1" | 2008 ||rowspan="1" | Head Off || Best Live Act || 
|-

Bandit Rock

|-
|rowspan="4" | 2009 ||rowspan="4" | Head Off || Best Swedish Group || 
|-
| Best Swedish Album || 
|-
| Best Swedish Live Act || 
|-
| Bandit Special Award || 
|-

Kerrang! Awards

|-
| 1999 || Grande Rock || Spirit Of Independence || 
|-

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2008 году
Группы гаражного рока
Музыкальные коллективы Швеции
Лауреаты премии Kerrang! Awards